Malte Völz (* 1994 in Rotenburg (Wümme) ) ist ein deutscher Radiomoderator, bisher moderierte er für die Radiosender Bremen Vier, 1LIVE, Fritz und im Fernsehen bei FAN.

Karriere 
Seine Medienkarriere begann Völz im Alter von 18 Jahren beim FAN (Fernsehen aus Niedersachsen) mit der Sendung Malte on Tour, einer Untersendung von FAN – Das Magazin. Nach seinem Abitur machte er eine Ausbildung als Animateur auf einem Kreuzfahrtschiff. Nach der Ausbildung begann er ein Studium der Politikwissenschaft. Völz arbeitete neben FAN auch in der Zeitung - hier schrieb er Artikel und durfte 2012 Steinmeier von der SPD interview. Für das Interview musste er eine Bewerbung an die Kreiszeitung schreiben in dem Bericht zum Dienst für die Demokratie hier für fragte Völz Reinhard Grindel und auch Oskar Lafontaine, was für sie Demokratie bedeutet. Mit 19 Jahre Moderierte Völz bei NDR 2 Wünsch dir deinen NDR, die Stunde zwischen 10 Uhr und 11 Uhr.

Von 2015 arbeitete er anfangs als Praktikant bei Radio Bremen bis er bei Bremen Vier seine eigene Sendung 2016 bekam dort moderierte der die Sendung Vorsicht Völz!, diese Sendung lief jeden Sonntagabend um 20 Uhr. Das Besondere an dieser Sendung war, dass alles unzensiert ist. Auch war Völz im Einsatz und moderierte 90er-Parties im Bremen Vier Land. Auch war er beim Comedy Club Moderator. Ende Dezember 2019 verließ er Bremen Vier.

2020 wechselte er zu 1 Live nach Köln. Er ist oft bei 1LIVE digi zu hören, dem digitalen Ableger von 1LIVE. Nach seinem Wechsel zu 1LIVE wurde aus Vorsicht Völz! eine Sendereihe auf seinem Instagram-Konto, in der er Instagram analysiert. Für 1LIVE produziert er einmal die Comedy Show die Die große Malte Völz Show und Malte der ganz Reale Wahnsinn

2021 hat Völz für den YouTube-Kanal des WDR jeden Mittwoch eine Show produziert.

Diese Show lief auch auf dem 1LIVE YouTube-Kanal mit dem Titel Malte – wer? Die Show mit dem Dings. In dieser Show wolle Völz sich selbst und anderer Leute Gewissen weh tun. 

Seit Anfang 2023 moderiert Völz für den Hörfunksender Fritz des rbb an jedem Donnerstag den Blue Moon.

Neben Radio ist Malte Völz auch als Reporter für den funk-YouTube-Kanal Wumms im Einsatz und im Fernsehen bei der ARD-Satireshow Reschke Fernsehen.

Trivia 
2017 führte Malte Völz Radioworkshops bei Bremen Vier mit dem Titel  "So geht Gutes Radio (nicht)".  In diesem Workshop zeigte er, wie er sich gutes Radio vorstellte und es wurde über No-Gos wie Interview-Sackgassen und geheuchelte gute Laune am Morgen geredet.

Einzelnachweise 

Hörfunkmoderator
Deutscher
Geboren 1994
Mann
Person (Radio Bremen)